Церна може да се односи на:

 Церна, општина у Вуковарско-сремској жупанији;
 Церна (притока Маје), притока ријеке Маја у Румунији;
 Церна (притока Мориша), притока ријеке Мориш у Румунији;
 Церна (притока Олтета), притока ријеке Олтет;
 Церна (притока Раушора), притока ријеке Раушор;
 Церна (притока Дунава), притока ријеке Дунав.